Austria
 The Red Bulletin – periodico
Australia
 The Bulletin – rivista
 The Morning Bulletin – quotidiano
Belgio
 The Bulletin – rivista
Stati Uniti d'America
 The Bulletin – quotidiano con sede a Bend
 The Bulletin – quotidiano con sede a Norwich

Pagine correlate 
 Bulletin